Bam Adebayo – cestista statunitense
 Diran Adebayo – scrittore britannico
 Olawunmi Adebayo – ex cestista nigeriana